Bussy-le-Repos ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Bussy-le-Repos (Marne)
 Bussy-le-Repos (Yonne)